Startschuss steht für:
 Schuss einer Startpistole
 Start (Sport)
 Startschuss, ugs. der zeitgleiche Beginn jedwelcher Vorgänge und Aktivitäten, auch ohne dass hierzu tatsächlich ein Schuss fallen muss
 Startschuss, Schwul/Lesbischer Sportverein Hamburg